Vulcan steht für:
 Vulcan (Band), DDR-Rockband (1973–1976)
 Vulcan.NET, Programmiersprache
 M61 Vulcan, Maschinenkanone
 Vulcanus, römischer Gott

Person:
 Samuil Vulcan (1760–1839), Bischof von Oradea Mare (Großwardein), Rumänische griechisch-katholische Kirche

Fahrzeuge und -hersteller:
 Vulcan (Rakete), ein amerikanisches Trägerraketenprojekt
 Vulcan (Schiff), britisches Frachtschiff
 Vulcan (Maribo), A/S Vulcan, C. F. Kiehn, Maribo, dänischer Fahrzeughersteller
 Vulcan Motor, ehemaliger britischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Vulcan Foundry, ehemaliger britischer Schienenfahrzeughersteller (1832–1962)
 Vulcan Iron Works (Wilkes-Barre), ehemaliger Schienenfahrzeughersteller in den USA (1849–1954)
 Vulcan Manufacturing Company, ehemaliger amerikanische Automobilhersteller 
 AG Vulcan Stettin, ehemaliges deutsches Werft- und Lokomotivbauunternehmen
 Crichton-Vulcan, ehemalige finnische Werft
 Aston Martin Vulcan, Sportwagen von Aston Martin
 Avro Vulcan, britischer Bomber
 Vickers Vulcan, Passagierflugzeug
 Vulcan, Motorradreihe von Kawasaki, siehe Kawasaki VN
 Vulcan, österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Samson, Hercules und Vulcan
 Vulcan II, österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Vulcan II bis Glaucos I
 Vulcan, ehemalige amerikanische Nutzfahrzeugmarke der Driggs Ordnance & Manufacturing Corporation 

Vulcan ist der Name folgender Orte:
 Vulcan (Alba), Ort bei Abrud, Rumänien
 Vulcan (Alberta), Kanada
 Vulcan (Brașov), deutsch Wolkendorf, bei Brașov, Rumänien 
 Vulcan (Hunedoara), deutsch Wolkersdorf, Rumänien 
 Vulcan (Mureș), deutsch Wolkendorf, bei Sighișoara, Rumänien 
 Vulcan (Papua-Neuguinea), Vulkan auf der Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea
 Vulcan Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Vulcan Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Vulcan Point, Nordwestspitze von Candlemas Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis

USA:
 Vulcan (Alabama)
 Vulcan (Illinois)
 Vulcan (Michigan), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Dickinson County
 Vulcan (Missouri)
 Vulcan (Ohio)
 Vulcan (Pennsylvania)
 Vulcan (Tennessee)
 Vulcan (Virginia)
 Vulcan (West Virginia), gemeindefreies Gebiet in Mingo County
 Vulcan City, Alabama

Siehe auch:
 Vulcano (Begriffsklärung)
 Vulcain (Begriffsklärung)
 Vulkan (Begriffsklärung)
 Volcan (Begriffsklärung)